

Persone 
 Angelo Maria Brunelli (1740-1806) – scultore italiano
 Antonio Brunelli (1577-1630) – compositore italiano
 Antonio Brunelli I – (...–...) – organaro italiano
 Antonio Brunelli II (...–1842) – organaro italiano
 Francesco Brunelli (1572-1635) – intagliatore italiano
 Gabriello Brunelli (1615-1682) – incisore italiano
 Giampiero Brunelli (1968) – storico italiano
 Giovanni Brunelli (1644/1646-1722) – pittore italiano
 Giovanni Brunelli (1795-1861) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Brunelli (1922-2016) – poeta e saggista italiano
 Ida Brunelli, coniugata Lenti (1920-2008) – giusta tra le nazioni italiana
 Lorenzo Brunelli (1588-1648) – compositore italiano
 Lucio Brunelli (1952) – giornalista italiano
 Marcello Brunelli (1939) – neurofisiologo e accademico italiano
 Marco Brunelli (1927) – imprenditore italiano
 Michela Brunelli (1974) – tennistavolista italiana
 Roberto Brunelli (1938) – religioso e scrittore italiano
 Romolo Brunelli (1545–...) – compositore italiano
 Santiago Brunelli (1998) – calciatore uruguaiano 
 Serafina Brunelli (1659-1729) – monaca cristiana italiana
 Tommaso Brunelli (1889–...) – avvocato e politico italiano
 Vitaliano Brunelli (1848-1922) – storico italiano

Storia di famiglia 
 Brunelli – dinastia di organari che operò tra il XVII e il XVIII secolo